Der Hopman Cup 1995 war die 7. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 31. Dezember 1994 bis zum 7. Januar 1995 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position zwei gesetzte Team in Person von Anke Huber und Boris Becker aus Deutschland mit 3:0 gegen das an Position fünf gesetzte Team Natalija Medwedjewa und Andrij Medwedjew aus der Ukraine.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1995 auf hopmancup.com

1995
Tennisturnier 1995